Cœur du passé est le  de la série de bande dessinée Les Légendaires, créée par Patrick Sobral. Il est sorti en .

Synopsis 
Halan, prince du Royaume de Sabledoray et ancien fiancé (de force, leurs familles respectives se sont entendus dès leurs naissances pour les marier ensemble) de Jadina, sauve le groupe des Légendaires d'un monstre nommé "le Boofankor". Il leur dit également qu'une chose étrange se passe dans la forteresse abandonnée de Darkhell. Il leur demande s'il peut les accompagner, ce que Danaël accepte.
Arrivés à la forteresse de Darkhell, ils empruntent un passage construit par Razzia plusieurs années auparavant, et les Légendaires s'y sont introduits dedans pour arrêter Darkhell.
Une fois dans la forteresse, ils découvrent que Ceiderom, un capitaine pirate, est dans la forteresse avec son équipage. Les Légendaires veulent se lancer à l'assaut mais Halan les trahit. Il avait en fait pactisé avec Ceiderom dès le début. Halan et Ceiderom retiennent les Légendaires prisonniers et leur expliquent qu'ils veulent trouver la machine à remonter le temps construite par Darkhell. Ceiderom veut retourner dans le passé, retrouver son ancienne compagne et Halan veut retrouver Jadina dont il est amoureux (ce qui n'est pas réciproque).

Publications 
 Delcourt, mars 2006 
 Delcourt, mars 2007 

Album de bande dessinée sorti en 2006
Album des Légendaires